

AMY 
AMY peut faire référence à :
  ;
 la lettre clé de tarification de la Sécurité Sociale des actes d'orthoptie en France.

Amy

Prénom 
Amy, un prénom féminin germanique ou le diminutif anglo-saxon pour Amelia.

Patronyme 

 Gilbert Amy (né en 1936), un compositeur français ;
 Jean Barnabé Amy (1839-1907), un sculpteur français ;
 Joseph Amy (1696-1760), un avocat et physicien français ;
 Joseph Amy (1765-1810), un colonel français ;
 Susie Amy (née en 1981), une actrice britannique.

Pseudonyme
 Air Force Amy est le pseudonyme de Donice Armstrong, une prostituée, actrice pornographique et mannequin de charme américaine.

Personnage de fiction 
Amy peut désigner :
 Amy, un personnage de la série de jeux vidéo Soul ;
 Amy, un personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Amy, un personnage de la bande dessinée Le Pouvoir des innocents ;
 Amy, dans le tome 1 de la série littéraire CHERUB.

Toponyme 

 Amy, commune française située dans l'Oise.

Œuvres 

Bande dessinée
 Amy, le titre du deuxième tome de la bande dessinée Le Pouvoir des innocents ;

Cinéma
 Amy, un film américain de Vincent McEveety, sorti en 1981 ;
 Amy, un film australien de Nadia Tass, sorti en 1998 ;
 , un film documentaire britannique d'Asif Kapadia, sorti en 2015 qui traite de la vie d'Amy Winehouse ;

Jeu vidéo
 Amy, un jeu vidéo de Paul Cuisset sorti en 2012 ;

Télévision
 Amy (Judging Amy), une série télévisée américaine créée par Amy Brenneman diffusée entre 1999 et 2005.

Homonymie de titre
Homonymie de prénom